Kombidose bezeichnet:

Kombidose (Verpackung), eine Verpackungsdose, aus mehreren Materialien bestehend.
Kombidose (Telekommunikation), eine Wanddose zur Aufnahme verschiedener Anschlüsse, zum Beispiel Telefon- und Kabelanschluss.